
Abati – superiori di una comunità monastica
 Abati – famiglia fiorentina

Persone

Abati 
 Antonio Abati (Gubbio, 1600 circa – Senigallia, 1667) – letterato italiano
 Baldo Angelo Abati (Gubbio, seconda metà del XVI secolo) – biologo, medico e fisico italiano
 Beatrice Abati (Castellanza, 1997) – calciatrice italiana
 Giambattista Abati detto Abbadino (Mantova, circa 1490-1560) – politico e diplomatico italiano
 Joaquin Abati y Diaz (Madrid, 1865-1936) – commediografo spagnolo
 Joël Abati (Fort-de-France, 25 1970) – pallamanista francese
 Michele Abati, detto Mr. Bud o Mr. Mike (Monte San Giuliano, 1900-1962) – criminale italiano
 Spagnolo Abati (Bologna, 1240-1292) – avvocato e giurista italiano
 Vincenzo Abati (San Cassiano, 1810 – Lecce, 1892) – patriota e avvocato italiano

Degli Abati 
 Degli Abati – cognome italiano, variante di Abate
 Alberto degli Abati, conosciuto anche come Alberto da Trapani (Trapani, 1250 – Messina, 1307) – santo italiano
 Annibale degli Abati Olivieri (Pesaro, 1708 – Pesaro, 1789) – archeologo, numismatico e bibliofilo italiano
 Bella degli Abati (Firenze, XIII secolo – 1270 circa) – madre di Dante Alighieri
 Bino degli Abati del Malia (XIII secolo – 1317 circa) – condottiero italiano, signore di Grosseto
 Bocca degli Abati (XIII secolo) – nobile italiano di fazione guelfa e poi ghibellina
 Ciolo degli Abati (XIII secolo) – personaggio fiorentino citato in opere letterarie e proverbi
 Fabio degli Abati Olivieri (Pesaro, 1658 – Roma, 1738) – cardinale italiano
 Megliore degli Abati (XIII secolo) – poeta italiano

Altro 
 Via degli Abati, o Via Francigena di montagna – cammino che metteva in comunicazione la città di Bobbio con Pavia

Pagine correlate 
 Abate (disambigua)

Altri progetti